Премьер-лига Боснии и Герцеговины 2021/2022 () — сезон чемпионата Боснии и Герцеговины по футболу. Он начался 16 июля 2021 года и закончился в мае 2022 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Страница лиги на nfsbih.ba 
 Чемпионат Боснии и Герцеговины на soccerway

Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
Босния и Герцеговина
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2021 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2022 году